Coto (Caldas da Rainha), plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Caldas da Rainha
Carlos Coto, een Spaans voetballer

Zie ook 
Coto de Doñana, een nationaal park gelegen in Andalusië, Spanje
Coto Laurel, een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
Coto Norte, een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico